Buckenreuth ist der Name folgender Orte:

 Buckenreuth (Ebermannstadt), Ortsteil der Stadt Ebermannstadt, Landkreis Forchheim, Bayern
 Buckenreuth (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Buckenreuth (Nordhalben), Ortsteil des Marktes Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern